Šiška může být:

 šiška – orgán některých rostlin sloužící k rozmnožování
 přeneseně také šišatá věc – předmět ve tvaru šišky (např. míč na ragby, šiška chleba nebo salámu apod.)
 šišky s mákem – české jídlo

místní jméno
 Rozhledna Šiška – ocelová rozhledna, Břevnov, Praha
 Šiška (městská čtvrť) v Lublani ve Slovinsku.
 Zgornja Šiška – obec ve Slovinsku

příjmení osob
 viz Šiška (příjmení)